Le terme Verve désigne notamment :

Musique 
 Verve Records, un label américain indépendant de jazz.
 Verve, un groupe de rock anglais fondé en 1990, plus connu sous le nom de The Verve, adopté après un conflit judiciaire avec le  label.
 Verve, le premier maxi du groupe éponyme.
 The Verve Pipe, un groupe de grunge américain fondé en 1991.

Presse 
 Verve, une revue d'art et de littéraire fondée à Paris et ayant existé de 1937 à 1960.

Économie 
 Verve Energy, la compagnie publique d'électricité d'Australie.
 Ford Verve, une série de voitures sous-compactes produites par Ford en Europe dans les années 90.